Desa Jelok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jelok (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 110,56), Jawa Tengah, 
 Desa Jelok (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 110,06), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar